Florentin steht für:
 Florentin, männlicher Vorname
 Florentin (Roman), Roman von Dorothea Schlegel (1800)
 Florentin (Tarn), Gemeinde im Département Tarn, Frankreich
 Florentin (Tel Aviv), Stadtviertel in Tel Aviv-Jaffa, Bezirk Tel Aviv, Israel

Florentin oder Florentín ist der Familienname folgender Personen:
 Derlis Florentín (1984–2010), paraguayischer Fußballspieler
 Diego Florentín, paraguayischer Fußballspieler
 Gabriel Florentín (* 1999), argentinischer Fußballspieler
 Nicolas Florentin (* 1978), französischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Florentine (Begriffsklärung)
 Florentiner
 Florentinus
 Saint-Florentin